Museo del ciclismo Gino Bartali a Firenze
 Museo del ciclismo presso il Santuario della Madonna del Ghisallo a Magreglio (CO)